Сама — может означать следующее:

 Сама — суфийский ритуал.
 -сама — уважительное обращение в японском языке.
 Сама (Гомер)
 Сама — округ региона Такна, Перу.

Реки
 Сама (река, бассейн Тавды)
 Сама (приток Сосьвы)